Trevi – miejscowość w Umbrii
 Trevi – rione Rzymu
 Trevi nel Lazio – miejscowość w Lacjum
 TREVI – wewnętrzna grupa ds. bezpieczeństwa powstała w ramach Unii Europejskiej

Zobacz też 
 Fontanna di Trevi